Појам Тевантепек () може да се односи на:

 Превлаку Тевантепек - земљоуз на југу Мексика;
 Залив Тевантепек - морски залив Тихог океана;
 Санто Доминго Тевантепек - град у мексичкој савезној држави Оахака;
 Тевантепек (река) - реку у мексичкој држави Оахака.